Сёмин (Сёмина) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Сёмин, Альберт Семёнович (род. 1937) — советский и российский учёный-агроном.
 
 Сёмин, Борис Владимирович (1911—1982) — советский конструктор.
 Сёмин, Валерий Владимирович (род. 1966) — российский баянист, аранжировщик, певец, композитор.
 Сёмин, Василий Дмитриевич (1903—?) — председатель Псковского областного исполнительного комитета.
 Сёмин, Виталий Николаевич (1927—1978) — советский писатель.
 Сёмин, Владимир Николаевич (род. 1938) — советский фотограф, фотожурналист.
 Сёмин, Владислав Витальевич (род. 1998) — российский хоккеист.
 Сёмин, Геннадий Владимирович (1967—2021) — российский футболист, тренер.
 Сёмин, Дмитрий Константинович (род. 1983) — российский хоккеист.
 Сёмин, Константин Викторович (род. 1980) — российский журналист, телеведущий и режиссёр-документалист.
 Сёмин, Леонид Павлович (1923—1980) — советский писатель.
 Сёмин, Михаил Фёдорович (1897—1954) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии.
 
 Сёмин, Олег Анатольевич (род. 1975) — российский футболист.
 Сёмин, Пётр Матвеевич (1919—1987) — работник советской машиностроительной промышленности, Герой Социалистического Труда.



Прочее 
 Семин — хутор, Яковлевский район, Белгородская область.
 «Сёмин» и «Сёмин: Возмездие» — российский телесериал о работе московского уголовного розыска.

Примечания